Numele Abimelec (în ebraicǎ Avimeleh) se poate referi la:
 Abimelec, fiul lui Ghedeon (Gideon) și rege al orașului Sihem (Shkhem) , menționat în Judecători;
 Abimelec, unul dintre regii filisteni, întâlnit de Avraam în Geneza;
 Abimelec, oratoriu, cu libretul de Christopher Smart și muzica compusă de Samuel Arnold.

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane